Lochau (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
Lochau (Duitsland), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt